Ел Чико има више значења:

 Ел Чико (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Чико (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Чико (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чико (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чико (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чико (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чико (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чико (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чико (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Чико (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чико (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чико (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чико (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику